XXІV чемпионат Казахстана по волейболу среди 6 команд женской Национальной лиги проходил с 22 октября 2015 года по 28 марта 2016 года. Титул чемпиона Казахстана в первый раз в истории завоевал усть-каменогорский «Алтай».

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Раунд плей-офф 
В четвертьфинале плей-офф 1-я команда регулярного чемпионата играла с 6-й, 2-я — с 5-й, 3-я — с 4-й. Победители серий и лучшая среди проигравших выходили в полуфинал и далее по системе с выбыванием разыгрывали первенство. Все серии плей-офф состояли из двух матчей. В случае равенства побед назначался дополнительный сет до 15 очков.

Чемпионский титул впервые выиграл «Алтай», победивший в финале прошлогоднего чемпиона «Жетысу» со счётом 2-0 (3:0, 3:0). 3-е место занял «Иртыш-Казхром».

Четвертьфиналы 
21 марта

22 марта

Полуфиналы 
24 марта

25 марта

Примечание. При равенстве количества побед и соотношения партий «Алтай» был лучше «Иртыш-Казхрома» благодаря лучшему соотношению выигранных и проигранных очков в двух полуфинальных матчах, и вышел в финал: у «Алтая» 144:139=1,035; у «Иртыш-Казхрома» 1569:1591=0,965.

Матчи за 5-е место 
24 марта

25 марта

Матчи за 3-е место 
27 марта

28 марта

Финал 
27 марта

28 марта

Итоговое положение

Обзор высшей лиги

Высшая лига «А»

Высшая лига «В»

См. также 
 Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужчин 2015/2016

Чемпионаты Казахстана по волейболу
2015 год в волейболе
2016 год в волейболе